Kreitmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Conny Kreitmeier (* 1971), deutsche Sängerin, Texterin, Arrangeurin und Komponistin
 Lukas Kreitmeier (* 1996), österreichischer Ruderer
 Thilo Kreitmeier (* 1967), deutscher Musiker (Tenor-, Altsaxophon, Klarinette, Querflöte), Komponist und Bandleader